La alborada es el tiempo del alba. 
También puede referirse a:

Música 
 Alborada, una forma musical;
 Alborada, himno patriótico chileno;
 «Alborada de Veiga» o «Alborada gallega», un tema del compositor Pascual Veiga;
 El grupo musical peruano Alborada;

Medios de comunicación 
 Radio Alborada, de Chile;
 Revista Alborada, revista literaria de la Universidad de Navarra, creada en 2012;

Televisión 
 Alborada, telenovela mexicana.